De Witte Toren ofwel Maastoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo.

Herkomst van de naam 
De herkomst van de naam Maastoren is duidelijk. Hij lag tenslotte aan de Maas, ter hoogte van de Maaspoort. Voor de andere benaming moet men in acht nemen, dat de toren wit gekalkt was, vanaf het moment dat de toren halverwege de veertiende eeuw gereed kwam tot aan de slechting van de vestingwerken tussen 1867 en 1872.

Locatie 
Aangezien de stad vanaf het water wel goed bereikbaar moest blijven, maar ook goed verdedigbaar, is op deze plek gekozen voor een ingewikkelde vestingstructuur. Op dezelfde hoogte lag, centraal in de stad gelegen, het stadhuis, welke van alle zijden goed beschermd moest kunnen worden. Daartoe werd op het eiland de Weerd een couvre-face aangelegd. Aan de noordzijde langs de haven lag 't Bat met daarboven het Steenen Bolwerck. Daar tussenin lag de Maaspoort , een constructie van twee dubbele poortgebouwen met de ingang naar het noordwesten gedraaid. Ter bescherming van deze poortgebouwen werden zowel de Witte Toren als de Dikke Toren, naar buiten uitstekend,  in de vestingmuur gebouwd.

Functie 
De Witte toren deed dienst als kantoor en woning van de westelijke poortcommandant. De naastgelegen Dikke Toren werd gebruikt als gevangenis met een opslagruimte dat gebruikt werd als additioneel kruitmagazijn. Onder deze opslagruimte was een poterne die toegang verschafte tot de lager gelegen zuidelijke werf aan de haven.

Vestingwerk van Venlo